El término mosqueta amarillenta puede referirse a:

 mosqueta amarillenta, un nombre común del ave Myiophobus flavicans;

 mosqueta amarillenta, un nombre común del ave Empidonax flavescens.